Canarana (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Canarana (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Canarana (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Canarana (geslacht), een geslacht van boktorren